Мар-Кюель () — топоним (тип: гидроним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Мар-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°48' с. ш. 120°07' в. д..
 Мар-Кюель — река, Хабаровский край, координаты 58°45' с. ш. 137°55' в. д..
 Мар-Кюель — ручей, Хабаровский край, координаты 58°19' с. ш. 137°47' в. д..
 Мар-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 65°07' с. ш. 123°50' в. д..
 Мар-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 65°59' с. ш. 122°09' в. д..
 Мар-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°33' с. ш. 119°22' в. д..
 Мар-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 58°37' с. ш. 130°11' в. д..
 Мар-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 59°24' с. ш. 135°01' в. д..
 Мар-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°53' с. ш. 122°21' в. д..
 Мар-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 61°19' с. ш. 127°28' в. д..
 Мар-Кюель — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 62°23' с. ш. 117°02' в. д..
 Мар-Кюель — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 62°39' с. ш. 117°37' в. д..
 Мар-Кюель — река, Республика Саха (Якутия), координаты 63°49' с. ш. 117°58' в. д..
 Мар-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 73°28' с. ш. 141°11' в. д..
 Мар-Кюель — озёра, Республика Саха (Якутия), координаты 62°01' с. ш. 117°41' в. д..
 Мар-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 61°04' с. ш. 119°08' в. д..
 Мар-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 61°01' с. ш. 112°42' в. д..
 Мар-Кюель — озёра, Республика Саха (Якутия), координаты 69°31' с. ш. 118°06' в. д..

Примечания

См. также 
 Мар-Кюёль (якут. Маар-Күөл) — село в Сунтарском улусе Республики Саха (Якутия). Административный центр и единственный населённый пункт Мар-Кюёльского наслега.
 Мара-Кюель — название нескольких озёр.